Adelharz ist ein Ortsname:
 Adelharz (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Adelharz (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern